Ле-Вижа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Морьяк. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15261.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 85 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 35 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 825 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 513 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 405 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 72,8 %). Из 405 активных работали 381 человек (211 мужчин и 170 женщин), безработных было 24 (7 мужчин и 17 женщин). Среди 108 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лоран (XII век). Памятник истории с 1968 года
 Замок Шамбре

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь